België: 
 Koninklijk Paleis van Brussel
 Koninklijk Paleis van Laken
 Paleis op de Meir
 Oud Koninklijk Paleis in Oostende
Denemarken:
 Paleis Amalienborg
Frankrijk:
 Koninklijk Paleis van Parijs
Italië
 Koninklijk Paleis (Napels)
 Koninklijk Paleis (Portici), in Napels, regio Campania
 Koninklijk Paleis (Quisisana), in Napels, regio Campania
 Paleis van Caserta, in de regio Campania
 Koninklijk Paleis (Genua) ofwel Palazzo Stefano Balbi
 Koninklijk Paleis (Milaan)
 Palazzo dei Normanni of het koninklijk paleis van Palermo, Sicilië
 Quirinaalpaleis in Rome, naast koninklijk paleis ook eeuwenlang pauselijk paleis geweest; thans presidentieel paleis van Italië
 Koninklijk Paleis van Turijn
 Koninklijk Paleis Venaria, nabij Turijn, regio Piemonte
Nederland: 
 Paleis op de Dam
 Paleis Noordeinde
 Koninklijk Paleis Tilburg
Noorwegen: 
 Koninklijk paleis van Oslo
Polen:
 Koninklijk Paleis (Warschau)
Spanje: 
 Koninklijk Paleis van Madrid
 Paleis van Valsaín, voormalig koninklijk paleis
Thailand: 
 Koninklijk Paleis van Bangkok
Verenigd-Koninkrijk:
  Buckingham Palace
Zweden: 
 Koninklijk Paleis van Stockholm